Zenn – nieoficjalna nazwa obiektu (136472) Makemake
 Zenn – rzeka w Niemczech
 Zenn Motor Company – dawny kanadyjski producent samochodów elektrycznych